Il doppio femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Conny Perrin e Chanel Simmonds che hanno battuto in finale Nina Bratčikova e Margarita Lazareva 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova /  Margarita Lazareva (finale)
 Conny Perrin /  Chanel Simmonds (Campionesse)

 Jia Xiang Lu /  Jia-Jing Lu (semifinali)
 Keren Shlomo /  Jasmin Steinherr (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Governor's Cup Lagos 2012